Gazdag Tibor (1964) színművész
Gazdag Tibor (1991) kézilabdázó